Чемпіонат світу з автоперегонів у класі Формула-1 2009 року — 60-й чемпіонат світу у класі Формула-1. Сезон 2009 року складався з 17 гран-прі. Розпочався 60-й чемпіонат формули-1 29 березня перегонами на Гран-прі Австралії і закінчився на Гран-прі Абу-Дабі 1 листопада.

Результати

Гран-прі

Чемпіонат пілотів 

† Пілоти, що не фінішували, але були класифіковані, бо подолали понад 90% дистанції.
‡ Начислена половина очок через те, що перегони були зупинені, коли боліди подолали менше 75% запланованої дистанції.

Кубок конструкторів

Примітки

Посилання 

 http://www.formula1.com/ 
 https://web.archive.org/web/20080907111411/http://www.f1db.com/
 http://www.f1news.ru/ 

Незавершені статті з автоперегонів
Сезони Формули-1
Спортивні події 2009